See You on the Other Side (album Korn)
 See You on the Other Side (album Mercury Rev)
 See You on the Other Side (singel Ozzy’ego Osbourne’a)